Kær kan have flere betydninger:

 stednavne
 Kær (Rødding Sogn) – en bebyggelse i Rødding Sogn, Skive Kommune
 Kær (Sønder Nissum Sogn) – en bebyggelse i Sønder Nissum Sogn, Holstebro Kommune
 Kær (Als) – en bebyggelse og et ejerlav i Ulkebøl Sogn, Sønderborg Kommune
 Kær Herred – var et herred i Aalborg Amt
 Kær Herred – var et herred i Sydslesvig
 andet
 Kær (vådområde) – moseagtigt område
 Kær Herred Frisisk – nordfrisisk dialekt
 Kær-Mangeløv-familien – en familie af bregner
 Kærmysse – plante som forekommer i moser og kær

Ordet anvendes også i overført betydning: Maren i kæret, der refererer til et jævnt menneske uden særlige uddannelsesmæssige forudsætninger, eller i udkanten af samfundet.